Pajari est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1897-1949), major-général finlandais
 (né en 1933), diplomate finlandais
 (né en 1979), coureur cycliste finlandais
 (1860-1923), homme politique finlandais

Toponyme

Pajari, localité du comitat d'Istrie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois